Le Tournoi de Wimbledon 2018 se déroule du 2 au  au All England Club, à Wimbledon. Il s'agit de la  du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon, troisième levée de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Chez les messieurs, Roger Federer apparaît, cette année encore, comme le seul véritable prétendant à sa succession. Vainqueur à Stuttgart, le Suisse reste la référence du circuit sur cette surface malgré sa défaite surprise en finale du tournoi de Halle face à Borna Ćorić, passant à côté de sa première décima et de son  titre. Il doit néanmoins se méfier de son éternel rival, le numéro un mondial Rafael Nadal, titré pour la  fois à Roland Garros, ainsi que Marin Čilić, finaliste sortant et sacré deux semaines auparavant au tournoi du Queen's. Longtemps convalescent après une blessure au coude, ayant engendré une opération en début d'année, Novak Djokovic confirme, quant à lui, son retour après un quart de finale encourageant Porte d'Auteuil et une finale perdue au Queen's. Enfin, Andy Murray, absent du circuit depuis  en raison d'une blessure à la hanche et retombé à la  place mondiale, avait fait son retour à la compétition deux semaines auparavant lors du Fever-Tree Championships. Malheureusement, ne se sentant , il fait le choix de renoncer à participer à cette  édition de Wimbledon la veille de son entrée en lice.

Chez les dames, aucune joueuse n'est réellement parvenue à se distinguer des autres aussi bien sur gazon qu'en général depuis le début de la saison. Toutefois, la  mondiale Petra Kvitová semble en pôle position pour s'imposer avec cinq titres à son actif depuis janvier, dont un décroché sur herbe trois semaines avant le début du tournoi, à Birmingham. Simona Halep, titrée pour la première fois de sa carrière en Majeur à Roland Garros, est également à surveiller tout comme l'ancienne numéro une mondiale Serena Williams, retombée à la  place mondiale après un congé maternité.

Forfaits 
 Chez les hommes
On note les forfaits de l'Argentin Nicolás Kicker (suspension pour trucage de match), du Britannique Andy Murray (blessure à la hanche), du Coréen Chung Hyeon (blessure à la cheville), de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut (blesure à la hanche), du Français Jo-Wilfried Tsonga (blessure au genou), du Russe Andrey Rublev (blessure au dos), du Serbe Viktor Troicki (blessure au dos), du Taïwanais Lu Yen-hsun (blessure à l'épaule), du Tchèque Tomáš Berdych (blessure au dos), de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (blessure au poignet).

Ils sont respectivement remplacés par Dudi Sela, Jason Jung, Lorenzo Sonego, Peter Polansky, Laslo Djere, Hubert Hurkacz, Michael Mmoh, Bernard Tomic, Guido Andreozzi et Simone Bolelli.

 Chez les femmes
On note les forfaits de l'Allemande Laura Siegemund, de l'Américaine Catherine Bellis (blessure au coude), de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (blessure au dos), de l'Italienne Sara Errani (suspension pour dopage), de la Russe Elena Vesnina et de la Suissesse Timea Bacsinszky (blessure au mollet).

Elles sont respectivement remplacées par Jana Fett, Arantxa Rus, Anna Blinkova, Viktorija Golubic, Andrea Petkovic et Mariana Duque Mariño.

Pendant le tournoi 
À l'issue du premier tour en simple, 21 têtes de série sont éliminées, hommes et femmes confondus, un record depuis l'Open d'Australie 2004.

Simple masculin 
Trois membres du top 10 chutent d'entrée, une première à Wimbledon depuis 1998. Il s'agit de Grigor Dimitrov, battu par Stanislas Wawrinka, retombé à la  place mondiale après avoir été opéré du genou en début d'année, David Goffin, éliminé par le  mondial Matthew Ebden, et Dominic Thiem, qui abandonne, touché au dos, contre le  mondial Márcos Baghdatís. 

Au premier tour, Gaël Monfils réalise un ace à 241 km/h contre Richard Gasquet, soit le service le plus rapide de l'histoire du tournoi.

Simone Bolelli devient pour la cinquième fois de sa carrière lucky loser dans un tournoi du Grand Chelem, un record dans l'ère Open.

À 38 ans et 1 mois, Stéphane Robert devient le plus vieux joueur français à remporter un match en Grand Chelem après sa victoire sur Albert Ramos-Viñolas.

En disputant son  Majeur consécutif, Feliciano López s'empare du record du nombre de participations consécutives à un Grand Chelem, détenu jusqu'alors par Roger Federer.

Dennis Novak () et Nicolás Jarry () signent leur première victoire dans un tournoi du Grand Chelem. L'Autrichien s'offre ensuite au deuxième tour la plus belle victoire de sa carrière en battant le  mondial Lucas Pouille au cours de son premier match en 5 sets.

C'est la première fois dans l'histoire du tournoi que six joueurs de plus de 36 ans se qualifient pour le deuxième tour (Julien Benneteau, Roger Federer, Ivo Karlović, Feliciano López, Paolo Lorenzi et Stéphane Robert).

Mené 2 sets 0 au premier et deuxième tour, Jan-Lennard Struff parvient à chaque fois à renverser la situation pour s'imposer en 5 sets. Il conclut notamment sa rencontre contre Ivo Karlović 13-11 dans la dernière manche après avoir sauvé une balle de match et encaissé 61 aces.

Alors qu'il menait 2 sets à 0, le finaliste sortant Marin Čilić est éliminé dès le deuxième tour par le  mondial Guido Pella, qui n'avait jusqu'ici jamais gagné un seul match sur le gazon du All England Club.

Pour sa dixième participation à Wimbledon, Gaël Monfils se qualifie pour la première fois de sa carrière en huitième de finale du tournoi londonien après sa victoire contre le demi-finaliste sortant Sam Querrey.

Âgé de 19 ans, Stéfanos Tsitsipás accède pour la première fois de sa carrière à la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem tout comme l'Américain Mackenzie McDonald ().

En se qualifiant pour les huitièmes de finale, Roger Federer remporte sa  victoire sur gazon et dépasse le record de Jimmy Connors. Rafael Nadal est, quant à lui, assuré de rester 1 mondial à l'issue du tournoi.

Alors qu'il menait 2 sets à 0 et s'était procuré une balle de match dans la troisième manche, le tenant du titre Roger Federer est éliminé en quart de finale par Kevin Anderson. C'est la première fois depuis 2016 que le Suisse s'incline au All England Club. Cette défaite en 5 sets met également fin à sa série de 85 jeux de service remportés consécutivement à Wimbledon, le record étant détenu par Pete Sampras (118). Le Sud-Africain est seulement le cinquième joueur de l'histoire à remporter un match en cinq sets contre le Suisse après avoir été mené 2 sets à 0.

Pour la première fois de l'ère Open dans un Grand Chelem, les quatre demi-finalistes ont plus de 30 ans : Novak Djokovic (31 ans et 1 mois), Rafael Nadal (32 ans et 1 mois), Kevin Anderson (32 ans et 1 mois) et John Isner (33 ans et 2 mois). 

Kevin Anderson se qualifie pour la deuxième fois de sa carrière en finale d'un Majeur après sa victoire en 5 sets et  contre John Isner (26 à 24 dans la dernière manche), faisant de cette rencontre la plus longue demi-finale d'un Grand Chelem et le troisième plus long match de l'ère Open, derrière le record établi par Nicolas Mahut et John Isner en 2010 () et le match de Coupe Davis en 2015 entre Leonardo Mayer et João Souza ().

Malgré sa défaite en demi-finale, John Isner a réalisé 213 aces depuis le début de la quinzaine, devenant ainsi le recordman du nombre d'aces dans un seul et même tournoi. Le détenteur de cette performance était jusqu'alors Goran Ivanišević (212).

Simple féminin 
Quatre membres du top 10 mondial chutent d'entrée. Il s'agit de la finaliste de Roland-Garros 2018, Sloane Stephens, éliminée par la  mondiale Donna Vekić, d'Elina Svitolina, sortie par Tatjana Maria, titrée la semaine précédente à Majorque, de Caroline Garcia, battue par la  mondiale Belinda Bencic, et de la vainqueur des éditions 2011 et 2014, Petra Kvitová, dominée par la  mondiale Aliaksandra Sasnovich.

Avec les éliminations prématurées d'Alizé Cornet, Caroline Garcia et Pauline Parmentier, une seule Française est présente au deuxième tour de la compétition, une première depuis 1982.

La tenante du titre et numéro 3 mondiale Garbiñe Muguruza est sortie dès le deuxième tour par Alison Van Uytvanck.

À l'issue de la première semaine, Karolína Plíšková est la dernière des 10 premières têtes de série encore en lice. Seules 7 des 32 têtes de série atteignent les huitièmes de finale.

Pour sa  participation à un Grand Chelem, Julia Görges rallie pour la première fois de sa carrière les demi-finales. Seules deux autres joueuses ont attendu plus longtemps pour réaliser cette performance : Sara Errani () et Elena Likhovtseva ().

Double masculin 
Comme à Roland-Garros, au Queen's et à Eastbourne, Bob et Mike Bryan ne jouent pas ensemble ce tournoi. En effet, Bob Bryan souffre toujours d'une blessure à la hanche, contractée à Madrid, et a déclaré forfait. Son frère prend part au tournoi au côté de Jack Sock. En 23 ans de carrière, les deux Américains n'ont joué que douze tournois séparément, en 2000, 2001, 2002, 2015 et donc 2018.

Les tenants du titre et numéros 2 mondiaux Łukasz Kubot et Marcelo Melo sont battus dès le deuxième tour par Jonathan Erlich et Marcin Matkowski. Même désillusion pour les finalistes sortants et leader du classement Oliver Marach et Mate Pavić, éliminés par Federico Delbonis et Miguel Ángel Reyes-Varela alors qu'ils menaient 2 sets à 0.

Marcelo Arévalo et Hans Podlipnik-Castillo font sensation au premier tour en battant Jay Clarke et Cameron Norrie après un marathon de  qui s'est déroulé sur 3 jours, remporté 22-20 dans la cinquième manche.

Divij Sharan et Artem Sitak atteignent pour la première fois de leur carrière les quarts de finale d'un Majeur. Ils sont d'ailleurs des miraculés puisqu'ils étaient menés 2 sets à 0 au deuxième tour et en huitième de finale avant de renverser la situation et s'imposer en 5 sets. Joe Salisbury, qui fait équipe avec Frederik Nielsen, se hisse, quant à lui, pour la première fois en demi-finale d'un Grand Chelem.

En se qualifiant pour les demi-finales, Mike Bryan est assuré de retrouver la place de numéro 1 mondial, qu'il avait occupée pour la dernière fois en .

Double féminin 
Ekaterina Makarova et Elena Vesnina ne défendront pas leur titre. Pourtant vainqueurs ensemble du tournoi de Madrid en mai, cette dernière avait mis fin à sa collaboration avec sa compatriote la semaine suivante pour disputer Roland-Garros avec Jeļena Ostapenko. Cette fois-ci, Elena Vesnina déclare forfait sans en donner la raison. C'est la première fois depuis 2006 que la Russe manque Wimbledon.

Lauréats 
En simple messieurs, Novak Djokovic triomphe pour la  fois à Londres en écartant en finale Kevin Anderson. Il s'adjuge ainsi le  titre de sa carrière, son  tournoi du Grand Chelem.

En simple dames, Angelique Kerber décroche le  titre de sa carrière après sa victoire en finale contre Serena Williams. Il s'agit de son  sacre en Grand Chelem. C'est la première défaite de l'Américaine sur le gazon londonien depuis  (20 matches gagnés de rang). 

En double messieurs, Mike Bryan et Jack Sock remportent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Raven Klaasen et Rajeev Ram. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. C'est également le  trophée que Mike Bryan soulève sans son frère Bob, blessé à la hanche, le premier en Grand Chelem.

En double dames, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková battent en finale Nicole Melichar et Květa Peschke et signent un doublé après leur victoire à Roland-Garros quelques semaines auparavant. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline, leur  ensemble.

En double mixte, Nicole Melichar et Alexander Peya disposent de Viktoria Azarenka et Jamie Murray en finale et remportent leur  titre respectif dans la discipline.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double juniors

Tableau final - double garçons

Tableau final - double filles

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Trophée des Légendes

Notes et références

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

2018
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en juillet 2018
Sport à Londres en 2018